Ораниенбург:

 Ораниенбург — прежнее название города Чаплыгин.
  — район округа Потсдам, ГДР (1952—1990), затем район земли Бранденбург (1990—1993), в 1993 году объединён с Гранзее в район Верхний Хафель.
 Ораниенбург — город в Германии, административный центр района Верхний Хафель.
 Ораниенбург — железнодорожная станция в Германии.
 «Ораниенбург» — концентрационный лагерь около одноимённого города, действовал в 1933—1934 годах.
 Ораниенбург — дворец в стиле барокко, давший название городу.